Omni est un préfixe venant du latin signifiant tout, comme dans omnivore.

Omni peut désigner :
 Omni, un instrument de musique ;
 Omni, un pistolet espagnol de la fabrique d'arme Llama Gabilondo y Cia SA ;
 Omni, un magazine américain de vulgarisation scientifique et d'anticipation ;
 Omni, un synthétiseur analogique de la marque ARP.

Voir aussi 
 Omni Television, un réseau de chaînes de télévision canadiennes appartenant au groupe Rogers Communications
 Maruti Omni, une camionnette